Al buscar Ormuz podemos estar refiriéndonos a:
El estrecho de Ormuz.
La isla de Ormuz.
La ciudad de Ormuz (en Irán), famosa por la pesca de perlas.
El dios Ormuz de los persas.
Ormuz I, rey del Imperio sasánida desde el 272 hasta el 273.
Ormuz II, rey del Imperio sasánida desde el 302 hasta el 309.
Ormuz III, rey del Imperio sasánida desde el 457 hasta el 459.
Ormuz IV, rey del Imperio sasánida desde el 579 hasta el 590.